Octopus globosus är en bläckfiskart som beskrevs av Adolf Appellöf 1886. Octopus globosus ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
globosus